Скуїня Лаура (латис. Laura Skujiņa; нар. 10 липня 1987, Рига, Латвійська РСР) — латвійська борчиня вільного стилю.
 Аусма Скуїня (латис. Ausma Skujiņa; 18 липня 1931 — 13 серпня 2015) — латвійська архітекторка.
 Аустра Скуїня (латис. Austra Skujiņa; нар. 10 лютого 1909 — 5 вересня 1932) — латвійська поетеса.